Balling är ett danskt och tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Emanuel Balling (1733–1795), dansk tidningsman
 Erik Balling (1924–2005), dansk manusförfattare och regissör
 Jakob Balling (1928–2012), dansk kyrkohistoriker
 Karl Josef Napoleon Balling (1805–1868), österrikisk kemist
 Ole Peter Hansen Balling (1823–1906), norsk konstnär och militär

Danska efternamn
Tyska efternamn